Финал Кубка Англии по футболу 2021 года () — 140-й финал старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 15 мая 2021 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.. В матче встретились «Челси» и «Лестер Сити». Победитель матча получил право выступать в групповом этапе Лиги Европы УЕФА 2021/22. Сообщалось, что на матче присутствовало большое число зрителей после пандемии COVID-19 в Англии. По предварительной информации должно было присутствовать 20 000 зрителей. Он планировался в качестве пробного мероприятия для использования COVID паспортов.

Путь к финалу

«Лестер Сити»

«Челси» 

17 апреля 2021 года определился первый финалист турнира — лондонский «Челси». Противостоять столичной команде будет «Лестер Сити».

Футбольная ассоциация Англии планирует провести финал Кубка со зрителями. В частности, на «Уэмбли» могут допустить около 20 000 зрителей.

Перед матчем 

«Лестер Сити» и «Челси» — давние соперники. Для «Лестер Сити» финал 2021 года — рекордный, пятый (клуб не доходил до решающей стадии на протяжении 52 лет).  

«Лестер Сити» еще никогда не побеждал в турнире, в отличие от «Челси», который появляется на ней второй раз. В общей сложности, «Челси» может принести себе в копилку 9-й национальный Кубок (первый за 3 года). 

Завоевание Кубка Англии может стать дебютным для тренера «Лестер Сити» Брендана Роджерса.

Отчёт о матче

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2021
Кубок Англии
Кубок Англии 2021
Кубок Англии 2021